Чед Хатчинсон (, род. 21 февраля 1977, Сан-Диего) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 2002 году. Выступал за команды «Даллас Ковбойз», «Чикаго Беарз».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Ссылки 
 Статистика игрока

Игроки в американский футбол США
Игроки «Даллас Ковбойз»
Игроки «Чикаго Беарз»